Don't Drink the Water puede hacer referencia a:

Don't Drink the Water, una película de 1994 de Woody Allen llamada en español Los USA en zona rusa.
Don't Drink the Water, una obra de teatro del mismo autor.
«Don't Drink the Water», una canción de Alanis Morissette.